EKS steht als Abkürzung für:

 EKS (Band) eine Schweizer Rapformation aus Basel
 EKS (Satellitensystem) ein russisches Frühwarnsystem
 Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG, ein Stromversorger in der Schweiz
 Engpasskonzentrierte Strategie von Wolfgang Mewes
 Erasmus-Kittler-Schule, eine Schule in Darmstadt, Hessen, Deutschland
 Erdungskurzschließer, ein Mess- und Schutzsystem für Gleichstrombahnen
 Erwachsene Kinder von suchtkranken Eltern und Erziehern, ein Verein (vgl. Zwölf-Schritte-Programm#Zwölf-Schritte-Gruppen)
 Elektrokeramische Werke Sonneberg, siehe Sonneberg
 Empathischer Kurzschluss
 Eschweiler Kohlensandstein
 Europäische Konvention für Stahlbau
 Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, Zusammenschluss der reformierten Landeskirchen (Kantonalkirchen) und der Evangelisch-Methodistischen Kirche in der Schweiz

EKS